Амплијасион лас Минас има више значења:

 Амплијасион лас Минас (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Амплијасион лас Минас, Хуан Парас (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику